Mncwango ist der Familienname folgender Personen:
 Zwakele Mncwango (* 1978), südafrikanischer Politiker, seit 2018 Mitglied der Legislative von KwaZulu-Natal
 Xolly Mncwango, südafrikanische Gospelsängerin